Signal kan syfta på:

Media 
Signal (roman) – roman av Stephen King från 2006
Signaler – en svensk kortfilm från 2007
Bildtidningen Signal – svenska utgåvan av den tyska propagandatidskriften "Signal"

Militärt 
Signaltrupper – truppslag inom en armé
Signaltrupperna – ett förband i svenska armén

Teknik 
Signal (datavetenskap) – en begränsad form av interprocesskommunikation
Signal (messenger) - Instant-Messaging-Application för krypterat kommunikation
Signalbehandling – representera, manipulera och transformera signaler och den information som signalerna innehåller med hjälp av matematiska metoder
Signal-brusförhållande – en term inom elektrotekniken som definierar förhållandet mellan signaleffekt och bruseffekt
Signalprocessor – en processor som är särskilt anpassad för signalbehandling

Analog signal – alla variabla signaler med kontinuitet i tid och amplitud
Elektrisk signal – signal som förmedlas med hjälp av elektricitet
Radiosignal – den mest lågfrekventa formen av elektromagnetisk strålning

Övrigt 
Signal (kulle) – en kulle i Antarktis
Signalkräfta – kräftdjur

Optisk signal – signal vid optisk kommunikation
Sorgflaggning – flagga på halv stång signalerar sorg
Flygsignal – används vid flygfotografering för att markera punkter med kända koordinater
Järnvägssignal – inom järnvägstrafiken för säkerhetstjänst
Trafiksignal – en ljus- eller ljudsignal som reglerar trafik

Se även
Signalering (olika betydelser)